Ben Vorlich kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ben Vorlich (Perth and Kinross), Skottland, 
 Ben Vorlich (Argyll and Bute), Skottland,